

Білоярський — місто, Білоярський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Білоярський — селище міського типу, Білоярський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Білоярськ
 Білоярське